Plaats in Indonesië
 Siwal (Baki), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Siwal (Kaliwungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java